Шимога:

 Шимога — город в индийском штате Карнатака.
 Шимога — округ в индийском штате Карнатака.